Das Adjektiv Kanaanäisch bezeichnet

die semitische Sprachgruppe der antiken Bewohner der Levante, s. Kanaanäische Sprachen
die Kultur der Kanaanäer bzw. Kanaaniter
scherzhaft eine besondere fromme Ausdrucksweise, wie sie in freikirchlichen, pfingstlerischen und pietistischen Kreisen verwendet wird, siehe "Sprache Kanaans"